Кусаие:
 Кусаие — остров в архипелаге Каролинские острова (ФШМ).
 Кусаие — штат в Федеративных Штатах Микронезии.
 Кусаие — язык народа косраэ, относится к микронезийским языкам.

См. также 
 Косраэ — народ в составе микронезийцев.